Linares kan syfta på

Bolivia 

 Provincia Linares, provins, Potosí,

Chile 

 Linares (kommun i Chile), 
 Linares (ort i Chile, Región del Maule, Provincia de Linares, lat -35,85, long -71,59),

Colombia 

 Linares (kommun i Colombia, Nariño, lat 1,40, long -77,54), 
 Linares (ort i Colombia, Nariño, lat 1,36, long -77,53),

Mexiko 

 Linares (kommun i Mexiko, Nuevo León, lat 24,86, long -99,56), 
 Linares, Nuevo León, ort, 
 Linares, San Luis Potosí, ort, Tancanhuitz, 
 Linares, Zacatecas, ort, Loreto,

Spanien 

 Linares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Linares de Riofrío, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Linares de Mora, Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Linares, Jaén, 

Robotskapade Boliviaförgreningar